

Населені пункти та їхні частини
 Шклярня — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Шклярня — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Шклярня — село в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Шклярня — село в гміні Кохановіце Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Шклярня — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шклярня — частина села Скаркішкі в гміні Пунськ Сейненського повіту Підляського воєводства
 Шклярня — частина села Вендзіна в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Шклярня — частина села Котулін у гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Шклярня — частина села Попово в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Шклярня — частина села Вишинкі в гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Шклярня — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шклярня — лісова осада в гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки